Bucky – soprannome inglese
 Bucky – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Bucky – protagonista della serie animata Bucky and Pepito
 Bucky – protagonista del manga e anime Jibaku-kun
 Bucky – personaggio del film Le follie dell'imperatore e della serie animata A scuola con l'imperatore